Zeffiro (ital. zeffiro ‚Zephir‘) steht für:

 Zeffiro, ein Schiffsname, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Zeffiro
 Aermacchi Zeffiro, Motorroller-Modell